Бхуапур:

 Бхуапур — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Бхуапур — подокруг в центральной части Бангладеш. Входит в состав округа Тангайл.